Esta é uma lista de municípios de Santa Catarina por população segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 1° de julho de 2021. De acordo com essa estimativa, a população do estado era de  habitantes (3,4% do total do país), a décima maior dentre as Unidades da Federação.

Joinville, no norte catarinense, é o município mais populoso do estado, à frente da capital Florianópolis, na segunda posição. Ao lado do Espírito Santo, Santa Catarina é um dos dois únicos estados brasileiros em que a capital não é o município mais populoso. Em média, um município catarinense possui uma população de  habitantes.

Lista

Ver também
Lista de municípios de Santa Catarina
Lista de municípios de Santa Catarina por data de criação
Lista de municípios de Santa Catarina por IDH-M
Lista de municípios de Santa Catarina por IFDM
Lista de municípios de Santa Catarina por PIB

Santa Catarina
Populacao